Whittingham (Lancashire), een plaats in het Engelse graafschap Lancashire
 Whittingham (New Jersey), een plaats in de Amerikaanse staat New Jersey
 Whittingham (Northumberland), een plaats in het Engelse graafschap Northumberland